Sveti Ožbolt (Sveti Osvald) je krščanski svetnik.

Sveti Ožbolt tudi je krajevno ime v Sloveniji:

 Sveti Ožbolt, Škofja Loka

Naselja v Sloveniji